Змагання з лижних перегонів на дистанції 30 км вільним стилем серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 20 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

За день перед перегонами їх старт перенесли на 11:00 за місцевим часом.

Формат перегонів на 30 чергують від Олімпіади до Олімпіади, між класичним стилем і вільним, 2022 року бігли вільним стилем. Чинна олімпійська чемпіонка Маріт Б'єрген завершила спортивну кар'єру. Срібна медалістка Ігор-2018 Кріста Пярмякоскі кваліфікувалась на Олімпійські ігри, а володарка бронзової медалі Стіна Нільссон перейшла в біатлон. Перед Іграми Наталія Непряєва очолювала загальний залік Кубка світу 2021–2022, а в дистанційних перегонах перед вела Фріда Карлссон. Терезе Йогауг виграла Чемпіонат світу 2021 року на дистанції 30 км класичним стилем.

Кваліфікація

Результати

Примітки